Бунт  — в українських цимбалах рядок струн (дві, три, або більше) строєний в один тон.

Пам’ятки культури 16–18 століть дають можливість простежити процес розвитку і удосконалення народних цимбалів: від вузько-об’ємного інструменту (з десятьма-дванадцятьма бунтами струн) до удосконаленого – з хроматичним строєм (до сорока бунтів без повторних звуків).

Примітки 

Деталі музичних інструментів